

Села:
 Добрівляни — Львівська область, Дрогобицький район
 Добрівляни — Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада
 Добрівляни — Львівська область, Стрийський район, Ходорівська міська громада
 Добрівляни — Тернопільська область, Чортківський район

Добрівляни — колишня сільська ґміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Польської республіки (1918–1939) рр.